Hidden peut faire référence à : 
 Geneviève Hidden (1926-2016), chirurgienne française.
 Hidden, un film américain réalisé par Jack Sholder, sorti en 1987.
 Hidden 2 , un film américain réalisé par Seth Pinsker, sorti en 1994.
  .